

Anno 
 96 o 96 a.C.

Chimica 
 96 è il numero atomico del Curio (Cm), un attinide.

Matematica 
 96 (numero)

Altro 
 La Saab 96 è un'autovettura prodotta dalla casa svedese Saab dal 1960 al 1980.